Jörg Schindler (* 15. Januar 1972 in Borna) ist ein deutscher Politiker der Partei Die Linke und Volljurist. Von 2018 bis 2022 war er der Bundesgeschäftsführer der Linkspartei.

Leben 
Nach Abitur und Grundwehrdienst (NVA und Bundeswehr) studierte er von 1991 bis 1996 Rechtswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und schloss das Studium 1996 mit dem ersten juristischen Staatsexamen ab.
Von 1996 bis 1997 studierte er Politikwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und von 1997 bis 1999 Sozialwissenschaften an der Universität-Gesamthochschule Duisburg. Ebenfalls von 1997 bis 1999 absolvierte er am Oberlandesgericht Düsseldorf, Landgerichtsbezirk Duisburg ein Referendariat, das er 1999 mit dem zweiten juristischen Staatsexamen abschloss.

Seit 1999 ist er als Rechtsanwalt tätig. Er ist Gesellschafter der überörtlichen Anwaltssozietät Schindler Elmenthaler Rechtsanwälte.

Politik 
Während seines Studiums engagierte sich Schindler im Sozialistischen Hochschulbund (SHB) an der Universität Erlangen-Nürnberg sowie in der Fachschaft der Juristischen Fakultät. An der Universität-Gesamthochschule Duisburg war er Mitglied der Linken Liste und Referent für Hochschulpolitik im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA).

Schindler war Mitglied des Jugendverbandes JungdemokratInnen/Junge Linke. Von 1999 bis 2001 war er Mitglied dessen Bundesvorstandes.

2005 wurde Schindler Mitglied der PDS. Von 2007 bis 2018 war er Vorsitzender des Ortsverbandes Wittenberg der Partei Die Linke und Mitglied im Kreistag des Landkreises Wittenberg (Vorsitzender der Fraktion Die Linke). Von 2009 bis 2014 war er Mitglied des Stadtrates der Lutherstadt Wittenberg. Zu den Bundestagswahlen 2009, 2013 und 2017 war er Direktkandidat seiner Partei im Wahlkreis Dessau-Wittenberg, verpasste jedoch jeweils den Einzug. 

Schindler war von 2011 bis 2018 in Sachsen-Anhalt stellvertretender Landesvorsitzender der Linken. Innerhalb der Partei ist er Mitglied der Sozialistischen Linken und war Mitglied in deren Bundessprecher/innenrat. Am 9. Juni 2018 wurde er auf dem Parteitag der Linken in Leipzig zum Bundesgeschäftsführer gewählt. Beim Parteitag im Februar 2021 wurde er in diesem Amt bestätigt. Vor dem Erfurter Parteitag im Juni 2022 kündigte Schindler an, nicht erneut zu kandidieren, was Medienberichten zufolge auf das schlechte Abschneiden bei der Bundestagswahl 2021 und den darauffolgenden Landtagswahlen zurückzuführen sei. Sein Nachfolger in diesem Amt wurde im Juni 2022 Tobias Bank.

Weblinks 
Offizielle Webpräsenz

Einzelnachweise 

Rechtsanwalt (Deutschland)
Die-Linke-Parteivorstand
Person (Lutherstadt Wittenberg)
Politiker (21. Jahrhundert)
Kommunalpolitiker (Sachsen-Anhalt)
DDR-Bürger
Deutscher
Geboren 1972
Mann